En anglais, le mot  signifie « fantaisie ».

Sigle 

WHIM peut signifier :
 Warm-Hot Intergalactic Medium (en français, milieu intergalactique chaud), un plasma clairsemé, chaud à très chaud (105 à 107 K), dont les astrophysiciens supposent l'existence entre les galaxies ;
 Warts, Hypogammaglobulinemia, Immunodeficiency, Myelokathexis (en français, leucopénie et neutropénie dues à une rétention de ces cellules dans la moelle ou syndrome WHIM), une maladie immunologique héréditaire à transmission autosomique dominante.

Toponyme 
 Whim, un village du Guyana ;
 Whim Road, une communauté du comté de Kings (Île-du-Prince-Édouard, Canada).